Termin ADHS ima više značenja.

 2-Amino-3,7-didezoksi-D-treo-hept-6-ulosonat sintaza, enzim
 Хиперкинетички поремећај ()